Kastraki kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kastráki (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Kastrákion (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Kastráki (ort i Grekland, Peloponnesos), Nomós Korinthías, 

Robotskapade Greklandförgreningar